

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 33, w tym 21 podstawowe
 Dębowiec – część miasta Bielsko-Biała
 Dębowiec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ziębice 
 Dębowiec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska
 Dębowiec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Bobrowniki
 Dębowiec – część wsi Rogalin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno
 Dębowiec – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Osie
 Dębowiec – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn 
 Dębowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Trzydnik Duży 
 Dębowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin 
 Dębowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów 
 Dębowiec – część wsi Osiczyna w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów 
 Dębowiec – osada w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Bledzew
 Dębowiec – część wsi Wólka Włościańska w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Dębowiec – część wsi Grabowiec w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Dębowiec – część wsi Nowe Żukowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Lisia Góra
 Dębowiec – część wsi Budy Iłowskie w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów
 Dębowiec – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Prudnik 
 Dębowiec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Dębowiec 
 Dębowiec – przysiółek wsi Jastkowice w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Dębowiec – osada wsi Karsin w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Dębowiec – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Dębowiec 
 Dębowiec – osada w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Poczesna
 Dębowiec – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Poraj 
 Dębowiec – przysiółek wsi Bógdał w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Szczekociny 
 Dębowiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce 
 Dębowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Lelkowo 
 Dębowiec – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Lidzbark
 Dębowiec – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno
 Dębowiec – część wsi Walkowice w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Dębowiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Dębowiec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski
 Dębowiec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Rozdrażew
 Dębowiec – przysiółek wsi Bucharzewo w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków

Inne 
 Dębowiec – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Dębowiec – nieofic. część wsi Kozłówka w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kamionka
Dębowiec – rzeka w Lasach Janowskich, lewy dopływ Łukawicy

Zobacz też 
 Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki
 Dębów, Dębówiec, Dębówka, Dębówko